Hector (Arkansas)
Hector (bier)
Hector (Drakenjagers), een personage uit de tekenfilmreeks Drakenjagers
Hector (film), een Belgische film uit 1987
Hector (Minnesota)
Hektor (mythologie), ook wel geschreven als 'Hector', in de Griekse mythologie een prins van Troje, die in de Trojaanse oorlog sneuvelde
Hector (Radio France), een Franse radiozender
Hector (voornaam), een jongensnaam
Héctor (2004), een Spaanse film uit 2004
Hector (2015), een Britse film uit 2015
SV Hector, een voetbalclub uit het Overijsselse Goor
Hector: Badge of Carnage, een spel van Telltale Games

Personen:
Hector (singer-songwriter), Heikki Veikko Harma (1947), Fins singer-songwriter
Hector (zanger), Jean-Pierre Kalfon (1946-2020), Frans zanger

Zie ook 
Hektor (doorverwijspagina)